est une série télévisée d'animation américaine en trois épisodes de  produite par Filmation et diffusée du  au  sur le réseau CBS. Elle a été diffusée dans le cadre de l'émission  d'une durée de 60 minutes comptant neuf séries au total.

Cette série est inédite dans tous les pays francophones.

Synopsis 
Ils sont les acolytes des super héros et forment un groupe soudé et jeune, ce sont les .

Distribution

Voix originales 
 Jerry Dexter : Aqualad
 Tommy Cook : Kid Flash
 Pat Harrington Jr. : Speedy
 Julie Bennett : Wonder Girl

Épisodes

Notes et références

Liens externes 
 

Série télévisée créée en 1967
Série télévisée américaine des années 1960
Série d'animation de CBS
Série d'animation américaine
Série télévisée adaptée de DC Comics